Vojtěch Šimek ( – ) byl československý hokejista.

Hráčská kariéra 
 1931–1932 – LTC Praha

Externí odkazy 

 

Českoslovenští lední hokejisté
Českoslovenští hokejoví brankáři
Hráči LTC Praha
Muži